«By the Way» — песня американской рок-группы Red Hot Chili Peppers, первый сингл из одноимённого альбома. Это шестая композиция группы, которая достигла вершины хит-парада Modern Rock Tracks, и возглавляла его на протяжении 14-ти недель (наряду с «Dani California»), что является вторым результатом среди всех синглов группы, уступая только «Scar Tissue», который лидировал на протяжении 16-ти недель. Также, «By the Way» занял верхнюю строчку хит-парада Mainstream Rock Tracks, став четвёртым синглом RHCP, отметившимся на первом месте этого чарта.

По поводу выбора песни в качестве первого сингла, гитарист Джон Фрушанте заметил: «Это была не наша идея — сделать её „первой ласточкой“, но менеджеры считали эту песню чертовски захватывающей и их энтузиазм убедил нас… на мой взгляд, они сообразили, что она сочетает в себе беспроигрышную комбинацию: мелодичный и дикий саунд». Вокалист Энтони Кидис уточнил: «Мне казалось, сингл был супер-немейнстримовым, эдаким кукишем в кармане. И то, что его так хорошо приняли [в Великобритании] шокировало меня до глубины души, но в то же время, это было очень захватывающее чувство».

С момента своего дебюта в 2002 году, песня исполняется почти на каждом концерте группы, что делает её одной из самых популярных песен в репертуаре RHCP с более чем 350 отыгранных шоу.

Музыкальное видео 
Музыкальное видео было снято режиссёрским дуэтом Джонатана Дэйтона и Валери Фарис, которые уже сотрудничали с музыкантами, создав видеоклипы на многие другие песни RHCP. Сюжет клипа не придерживается текста песни, это в большей степени самостоятельная история.

Видео начинается с того, что Энтони Кидис ловит такси. Он садится в подъехавшую машину и таксист (его играет Дэйв Шеридан) узнаёт в своём пассажире вокалиста RHCP. Таксист ставит в CD-проигрыватель сингл «By the Way» дабы угодить Кидису, что вызывает у него скромную улыбку. Таксист начинает выходить из-под контроля: он начинает подпевать песне и ускоряет машину, вовсе игнорируя безопасность на дороге. Он блокирует двери, что вызывает у Кидиса тревогу; музыкант пытается позвонить со своего мобильного телефона, но таксист замечает это и резко бьёт по тормозам, перехватывает телефон у Кидиса и выбрасывает его в окно. Выехав на окраину, таксист всячески сходит с ума — наматывает безумные дрифты на пыльной дороге и в конце концов заезжает под мост. Таксист выходит из машины, достаёт из багажника хемилюминесцентные палочки и начинает танцевать.

В это время Кидису наконец-то удаётся отправить сообщение с пейджера: «Помогите! Меня похитили!» Фли и Джону Фрушанте, которые обедают в кафе. Сначала они не воспринимают это всерьёз и игнорируют его, но затем, когда Энтони отправляет сообщение во второй раз, музыканты садятся в машину и отправляются на поиски друга. Заметив такси, они начинают его преследовать — завязывается погоня с агрессивным поведением на дороге. Энтони замечает своих друзей и, разбив стекло рукой, перепрыгивает из окна такси в грузовик Фли. Они тут же сворачивают на другую дорогу, а такси уезжает дальше. В финале клипа таксист проезжает мимо голосующего Чада Смита, узнаёт его, останавливается, забирает пассажира и уезжает прочь.

Энтони Кидис о видеоклипе:

 Существует предположение, что туннель, в который таксист привозит Кидиса — Belmont Tunnel, он находится под тем самым мостом, о котором поётся в песне «Under the Bridge», написанной в период, когда Кидис боролся с тяжёлой наркозависимостью.
 Книга, которую Энтони держит в начале клипа — «Лексикон Дьявола: мимолётное время и короткая жизнь Дарби Крэша и группы The Germs», биография покойного Дарби Крэша, его творчество оказало сильное влияние на вокалиста RHCP. Таксист возвращает ему эту книгу в связующем музыкальном видео на песню «Universally Speaking».
 В клипе есть киноляп: когда таксист забирает Чада Смита, разбитое стекло вновь полностью целое.

Список композиций 
Компакт-диск, версия 1 / Австралия
 «By the Way» (альбомная версия) — 3:35
 «Time» (прежде не издавалась) — 3:47
 «Teenager in Love» (прежде не издавалась) — 3:01

Компакт-диск, версия 2 / Австралия
 «By the Way» (альбомная версия) — 3:35
 «Search and Destroy» (Игги Поп, Джеймс Уильямсон) (концертная версия) — 12:13
 «What Is Soul?» (Джордж Клинтон) (концертная версия) — 3:58

Компакт-диск, версия 3
 «By the Way» (альбомная версия)
 «Time» (прежде не издавалась)
 «Search and Destroy» (концертная версия)

Компакт-диск, версия 4 / Великобритания
 «By the Way» (альбомная версия) — 3:35
 «Time» (альбомная версия) — 3:47
 «Teenager in Love» (прежде не издавалась) — 3:01
 «Search and Destroy» (концертная версия) — 12:13

Грампластинка / Канада
 «By the Way» (альбомная версия)
 «Time» (прежде не издавалась)

DVD-версия
 «By the Way» (музыкальное видео) — 3:36; режиссёры: Джонатан Дэйтон и Валери Фэрис
 «Obsessive, Compulsive, Psychologically, Misarranged Cabdriver/Fan (Создание клипа „By the Way“)» — 13:45; режиссёры: Байрон Шоу и Барт Липтон (Brown & Serve)
 «By the Way» (концертная версия) — 3:36

Участники записи 
 Энтони Кидис — ведущий вокал
 Джон Фрушанте — гитара, бэк-вокал
 Фли — бас-гитара
 Чэд Смит — ударные, бубен

Хит-парады

Примечания

Ссылки 
 Текст песни на сайте MetroLyrics

Песни Red Hot Chili Peppers
Песни, спродюсированные Риком Рубином
Песни, возглавлявшие хит-парад Mainstream Rock Tracks
Песни, возглавлявшие хит-парад Alternative Songs
Синглы, возглавлявшие хит-парад Италии
Синглы Warner Bros. Records
Синглы, возглавлявшие UK Rock Chart